Vladimir Orlov-Davydov kan syfta på:

* Vladimir Petrovitj Orlov-Davydov  (1809-1882), rysk adelsman
 Vladimir Vladimirovitj Orlov-Davydov (1838-1870), rysk adelsman